Jacques Blondel ist der Name folgender Personen:

* Jacques Blondel (Politiker) (1746–1813), französischer Politiker 
 Jacques Blondel (Ökologe) (* 1936), französischer Ökologe, Ornithologe und Naturschützer 
 Jacques-François Blondel (1705–1774), französischer Architekt